liszajec – rodzaj porostów
  liszajec – zakaźna choroba skóry